A Flash Flood of Colour — третій студійний альбом британського рок-гурту Enter Shikari. Був записаний у 2011 року в Karma Sound Studio у Чонбурі, Таїланд. Випущений 16 січня 2012.

Список композицій 

 System... (1:57)
 ...Meltdown (3:24)
 Sssnakepit (3:26)
 Search Party (4:06)
 Arguing With Thermometers (3:22)
 Stalemate (4:18)
 Gandhi Mate, Gandhi (4:26)
 Warm Smiles Do Not Make You Welcome Here (4:36)
 Pack of Thieves (3:58)
 Hello Tyrannosaurus, Meet Tyrannicide (3:44)
 Constellations  (4:59)

Місце у чартах

Джерела 
 A Flash Flood of Colour 

Альбоми Enter Shikari
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2012
Червень 2012